

Вірджинія-Сіті — місто, штат Монтана
 Вірджинія-Сіті — переписна місцевість, штат Невада